widmo ciągłe w spektroskopii
 widmo ciągłe w matematyce